Крини́чне — село в Україні, Вільнянському районі Запорізької області. Орган місцевого самоврядування — Михайлівська сільська рада.
Площа села — 47,4 га. Кількість дворів — 126, кількість населення на 01.01.2007 р. — 354 чол.

Географія 
Село Криничне знаходиться на лівому березі річки Вільнянка, вище за течією на відстані в 1,5 км розташоване село Дерезівка, нижче за течією на відстані в 2 км розташоване село Михайлівка. Понад селом тече балка Кринична.

Село розташоване за 22 км від районного центру, за 16 км від обласного центру.

Найближча залізнична станція — платформа 9 км — знаходиться за 5 км від села.

Історія 
Село утворилось як хутір в 1920-х роках.

В 1932-1933 селяни пережили сталінський геноцид.

З 24 серпня 1991 року село входить до складу незалежної України.

В повоєнні часи тут мешкав Герой Соціалістичної Праці Баштанник Григорій Семенович (1914—1993).

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Запорізька область)

Джерела 

 Матеріали Вільнянського районного краєзнавчого музею

Села Запорізької області